Деренковец — название населённых пунктов на Украине:

 Деренковец — село в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области.
 Деренковец — с 1946 по 1995 г название села Шом Береговского района Закарпатской области.